Molekulska formula -{C27H24O18}- se može odnositi na:

 1,2,6-Trigaloil glukoza
 1,3,6-Trigaloil glukoza